

Гаргас () — муніципалітет у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз
 Гаргас () — муніципалітет у Південь-Піренеї, департамент Верхня Гаронна